

Música 
 Para Sempre (álbum de Cassiane)
 Para Sempre (álbum de Cleiton & Camargo)
 Para Sempre (álbum de Lauriete)
 Para Sempre (álbum de Renato Russo)
 Para Sempre (álbum de Voices)
Ou ainda:
 Pra Sempre (álbum de Cristina Mel)
 Pra Sempre (álbum de Lulu Santos)
 Pra Sempre (álbum de Roberto Carlos)
 Pra Sempre (álbum de Tim Maia)

Cinema e TV
 Para Sempre (telenovela), produção portuguesa
The Country Girl, filme com Bing Crosby e Grace Kelly, traduzido em Portugal como Para Sempre
The Vow, filme com Rachel McAdams e Sam Neill exibido no Brasil como Para Sempre

Outros usos
 Para Sempre (livro) — livro de Alyson Nöel
 Jogos para Sempre — programa esportivo

Desambiguações de música
Desambiguações de cinema
Desambiguações de literatura